Jungle Girl (romanzo) – romanzo del 1931 di Edgar Rice Burroughs
 La figlia della jungla (Jungle Girl) – serial cinematografico di John English e William Witney, liberamente ispirato al romanzo di Burroughs
 Jungle girl o "ragazza della giungla", "tarzanella" – generico tipo di personaggio tarzanide femminile nei fumetti
 Jungle Girl – personaggio dei fumetti pubblicato da Dynamite Entertainment nel 2009